Mambigne peut désigner plusieurs localités de Casamance au Sénégal :
 Mambigne dans la communauté rurale de Bona ;
 Mambigne Katampor dans la communauté rurale d'Oulampane.